Ел Копалиљо има више значења:

 Ел Копалиљо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Копалиљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Копалиљо (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику